

Acronimi 
 Parti Populaire Français – Partito Popolare Francese, partito politico francese

Aziende 
 PPF Group - holding di partecipazioni con sede a Praga, nella Repubblica Ceca

Codici 
 PPF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tri-City, Parsons (Kansas), Stati Uniti